Об'єкти NGC
Секстант (сузір'я)
Галактики